El término químico decanamina se puede referir a cualquiera de estos cinco compuestos orgánicos que contienen diez átomos de carbono y un grupo funcional amino:

 1-decanamina
 2-decanamina
 3-decanamina
 4-decanamina
 5-decanamina